Kolva – az Usza mellékfolyója  
 Kolva – a Visera mellékfolyója